A molnár, a fia meg a szamár a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat harmadik évadának harmadik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Mozdulattervező: Dékány Ferenc
 Rajzolták: Kárpát Mária, Maros Zoltán, Székely Ildikó, Temesi Magda
 Asszisztens: Kiss Bea
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek